Ophiomorus miliaris est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Ophiomorus miliaris Duméril & Bibron, 1839 est un synonyme de Ophiomorus punctatissimus (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833)
 Ophiomorus miliaris Günther, 1864 nec Duméril & Bibron, 1839 est un synonyme de Ophiomorus latastii Boulenger, 1887

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Scincinae